Popis broj 1 inozemnih singlova u 1998. godini u Hrvatskoj.

Popis

Izvori 
 Arhiva Otvorenog radija

 Broj 1 singlovi (Hrvatska)